William Norton (1900-1963) – irlandzki polityk, przewodniczący Partii Pracy
 William Norton (1862-1898) – walijski rugbysta